Košice (okres Kutná Hora), een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen
Košice (okres Tábor), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen
Košice (regio), een bestuurlijke regio van Slowakije bestaande uit elf districten
Košice (stad in Slowakije), na Bratislava de grootste stad van Slowakije